Кузнецовка — деревня в Кирсановском районе Тамбовской области России. Входит в состав Соколовского сельсовета.

География 
Деревня находится в восточной части Тамбовской области, в лесостепной зоне, в пределах Окско-Донской равнины, вблизи истока ручья Липовый (бассейн реки Малый Ломовис), на расстоянии примерно 32 километров (по прямой) к северо-западу от города Кирсанова, административного центра района.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный с недостаточным и неустойчивым увлажнением. Среднегодовое количество осадков составляет 470—510 мм. Средняя температура января составляет −11,3 °С, июля — +20,4 °С.

Население

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Кирсановского района